Pietro Cangelosi – politico italiano
Theo Cangelosi – avvocato e politico statunitense

Pagine correlate 
Cangialosi